

Черняково — присілок, Тарногський район, Вологодська область
 Черняково — присілок, Тотемський район, Вологодська область